Geldof ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Geldof (* 1951), irischer Musiker
 Peaches Geldof (1989–2014), britisches Fotomodell und It-Girl
 Wilma Geldof (* 1962), niederländische Schriftstellerin